Het Kampioenschap van Zürich 1985 was de 72ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 5 mei, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 273,5 kilometer lang. Aan de start stonden 134 renners, van wie 51 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1985
1985